Mako puede referirse a cualquiera de los siguientes artículos:

Personas

Mako (Artista Visual), fotógrafa de nacionalidad chilena y yucateca pa. 
Mako Iwamatsu (1933-2006), actor japonés nacionalizado estadounidense.
Mako de Akishino, princesa del Japón.
MAKO, cantante japonesa.
Gene Mako (1916-2013), tenista estadounidense nacido en Hungría.
Benjamin Mako Hill, uno de los desarrolladores de Debian GNU/Linux.
Geografía
Makó, ciudad del sur de Hungría.
Mako, ciudad de Etiopía.
Ficción
Mako, personaje de la serie animada La leyenda de Korra.
Mako, material ficticio en el videojuego Final Fantasy VII.
Mako Mermaids, una serie de aventuras para niños y adolescentes.
Mahō no Mako-chan, un anime japonés.
Mako Ballistics, fabricante de armas ficticio que aparece en el videojuego Deus Ex: Invisible War.
Empresas
Mako, fabricante turco de sistemas de iluminación.
Mako Compressors, fabricante estadounidense de compresores para buceo.
Tecnología
Mako/HEAT, aeronave de EADS.
Mako Shark, automóvil de exhibición.
Mako (submarinismo), modelo de SCUBA.
Mako, librería de software escrita en Python.
Biología
Isurus oxyrinchus, un tiburón o mako de aleta corta.
Isurus paucus, un marrajo o mako de aleta larga.
Otros
Mako, una etnia originaria de la actual Venezuela.